Edgar Valcárcel Arze – pianista e compositore peruviano
 Vicente Arze – calciatore boliviano
 Wálter Guevara Arze – politico boliviano